Caryl of the Mountains – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Santschi
Caryl of the Mountains – film del 1936 diretto da Bernard B. Ray